Тарнак 

 Тарнак — коммуна во Франции.
 Тарнак — правый приток реки Дори (Афганистан).